Молль — фамилия. Известные носители:

 фон дер Молль — дворянский род.
 Молль, Альберт (1862—1939) — немецкий психиатр.
 Молль, Виллем (Willem Moll; 1812—1879) — нидерландский историк и проповедник.
  — голландский профессор физики и математики, директор обсерватории.
  — немецкий художник.
 Молль, Готлиб (1859—1926) — российский промышленник немецкого происхождения.
 Молль, Доминик (род. 1962) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Молль, Иосиф (1813—1849) — немецкий революционер, деятель рабочего движения.
 Молль, Иван Богданович (1886—1927) — российский промышленник, директор Апрелевской фабрики грампластинок.
 Молль, Карл (1861—1945) — австрийский художник.
 Молль, Кристиан Иероним (1750—?) — австрийский театральный режиссёр.
 Молль, Курт (1938—2017) — немецкий оперный певец.
 Молль, Марг (1884—1977) — немецкая художница, супруга Оскара Молля.
 Молль, Оскар (1875—1947) — немецкий художник.
 Молль, Филипп (род. 1943) — немецкий пианист американского происхождения.

См. также 
 «Молль Флендерс» (1722) — плутовской роман Даниеля Дефо.
 Моль (значения)

Примечания